Cieza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cieza (kommunhuvudort), Murcia, Murcia, 
 Cieza (kommun i Spanien, Murcia), 
 Cieza (kommun i Spanien, Kantabrien), Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Spanienförgreningar